Ejecución (del latín executio) puede estar vinculado o hacer referencia a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Derecho 
 Ejecución por pena de muerte, eliminación física por determinado medio de una persona condenada a pena de muerte.
 Ejecución extrajudicial, entendida como homicidio perpetrado por los poderes públicos sin respetar el proceso legal.
 Ejecución de la deuda, ejecución como mecanismo jurisdiccional para obtener el embargo y realización de los bienes de un deudor.
 Ejecución de hipoteca, procedimiento ejecutivo por el que se ordena la venta de un bien inmueble gravado con una hipoteca, por incumplimiento del deudor.

Computación 
 Ejecución de programa informático, funcionamiento (cumplimiento) de un programa en una computadora.
 Ejecución especulativa, la CPU (unidad central de proceso) utiliza sus capacidades ociosas para ejecutar código por adelantado, cuyo resultado al final puede o no ser necesario. En caso de ser útil, la ejecución del programa ha ido posteriormente por ese camino, y entonces, ya se tienen los resultados previamente procesados, acelerando así el cumplimiento del programa. En caso de que la ejecución del programa vaya por otro camino, el trabajo especulativo se pierde.
 Ejecución fuera de orden, mecanismo mediante el cual la CPU ejecuta las instrucciones no necesariamente en el orden en que vienen, para así acelerar la velocidad del programa.
 Tiempo de ejecución, intervalo de tiempo en el que un programa de computadora se ejecuta bajo control de un determinado sistema operativo.

Miscelánea 
 Ejecución por arma de fuego, método de ejecución diferente al fusilamiento, que consiste en ejecutar al condenado mediante un disparo.

Enlaces externos